Jiao Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinming Qu, härad, Henan, 
 Jiao Qu (härad i Kina, Heilongjiang), 
 Jiao Qu (härad i Kina, Anhui), 
 Jiao Qu (härad i Kina, Shanxi, lat 37,94, long 113,57), 
 Jiao Qu (härad i Kina, Shanxi, lat 36,19, long 113,11), 

Robotskapade Kinaförgreningar